Grote brand van Chicago, een brand in 1871
Chicago Fire FC, een Amerikaanse voetbalclub
Chicago Fire (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie